Гуцало Євген Пилипович (14 січня 1937  — 4 липня 1995) — український письменник, журналіст, поет і кіносценарист.
 Гуцало Михайло Олексійович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Гуцало Олександр Семенович — Герой Радянського Союзу.
 Гуцало Роман Андрійович (1894—1938) — український письменник та педагог.
 Гуцало Сергій Євгенович (1963) — український науковець і дипломат. Кандидат історичних наук, сходознавець, арабіст.

Див. також 
 вулиця Євгена Гуцала
 провулок Євгена Гуцала

 Гуцал

Українські прізвища